

Geografia 
 Contea di Ross (Ross County) – contea degli Stati Uniti, Ohio
 Contea di Ross (Ross-shire) – contea della Scozia

Altro 
 Ross County Football Club – società calcistica scozzese